Слани

 Слани — город района Кладно Среднечешского края Чехии.
 Слани — настил для придания устойчивости и равномерного распределения нагрузок.
 Слань на судах — съёмный пол, особенно в трюмах (см. Морские термины)